Лејк Изабела има више значења:
 Лејк Изабела (Калифорнија)
 Лејк Изабела (Мичиген)